Västermalm kan syfta på:

Västermalm, Eskilstuna – en stadsdel i Eskilstuna
Västermalm, Skövde – en stadsdel i Skövde
Västermalm, Stockholm – ett föreslaget alternativt namn för stadsdelen Kungsholmen i Stockholm
Västermalm, Sundsvall – en stadsdel i Sundsvall
Västermalm, Västerås – en stadsdel i Västerås